Михаил Акимович Бойко ( — 11 августа 1986, Запорожье) — Заслуженный металлург УССР, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин города Запорожье.

Биография 
Родился 1 июля 1899 на территории современного Тульчинского района Винницкой области.
 В 1917—1921 годах — боец Красной Армии;
 В 1931—1933 годах — каменотес на Днепрострое;
 В 1933—1941 годах — сталевар завода инструментальных сталей комбината «Запорожсталь»;

После начала Великой Отечественной войны вместе с заводом был эвакуирован, в 1942—1950 годы работал сталеваром металлургического комбината города Электросталь Московской области РСФСР.
 В 1951—1965 годах — сталевар завода «Днепроспецсталь».

Избирался депутатом Запорожского городского и областной советов многих созывов.
Умер в августе 1986 года в Запорожье.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (с 19 июля 1958 года). 
 три ордена Ленина (1939, 1954, 1958)
 медали.

 Заслуженный металлург УССР.
 Почётный гражданин города Запорожье (звание присвоено решением Запорожского городского совета № 4/4 от 27 октября 1967 года).

Память 
 приз имени Почётного гражданина города Запорожье Героя Социалистического Труда М. А. Бойко (вручался за трудовые достижения)

Примечания

Литература 
 А. И. Голдобин. «Запорожье и запорожцы». — Запорожье, 2005. — С. 301.

Ссылки 

Родившиеся в Тульчинском районе
Участники Гражданской войны в России (красные)
Почётные граждане Запорожья
Персоналии:Днепроспецсталь